Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej mężczyzn 2014 – 60. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Wysp Owczych. Został nim obrońca tytułu, klub Víkingur Gøta, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA sezonu 2015/2016.

Uczestnicy 
W rozgrywkach Pucharu Wysp Owczych udział wzięło osiemnaście drużyn ze wszystkich poziomów ligowych na archipelagu. Drużyny 2. deild oraz 3. deild muszą biorą udział w fazie wstępnej, pozostałe rozpoczynają od rundy eliminacyjnej.

Terminarz

Runda wstępna 

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 15 marca 2014

|}

Runda eliminacyjna 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 5 kwietnia 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 6 kwietnia 2014

|}

Runda finałowa

Drabinka

Ćwierćfinały 

| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 27 kwietnia 2014

|-
| colspan=3 style="background-color: cornsilk; text-align: center" | 14 maja 2014

|}

Półfinały

Pierwsze mecze

Rewanże

Finał

Przypisy

Zobacz też 
 Effodeildin 2014
 Superpuchar Wysp Owczych 2014

Puchar Wysp Owczych w piłce nożnej
2014 na Wyspach Owczych
2014 w piłce nożnej